Geografia
 Tejipió - bairro do município de Recife, Pernambuco
 Rio Tejipió - curso d'água em Pernambuco
 Tigipió - distrito do município de São João Batista, Santa Catarina

Cinema
 Tigipió - Uma Questão de Honra, filme brasileiro com José Dumont e Regina Dourado

Desambiguações de topônimos